Hoornconcert (Aho), een compositie van Kalevi Aho uit 2011
Hoornconcert (Atterberg), een compositie van Kurt Atterberg uit 1926
Hoornconcert (Matthews), een compositie van Colin Matthews uit 2001
Hoornconcert (Penderecki), een compositie van Krzysztof Penderecki uit 2008
Hoornconcert (Sallinen), een compositie van de Fin Aulis Sallinen uit 2003
Hoornconcert (Taylor), een compositie van Matthew Taylor uit 1999
Hoornconcert nr. 1 (Haydn), een compositie van Joseph Haydn uit 1762
Hoornconcert nr. 2 (R. Strauss), een compositie van Richard Strauss uit 1943
Hoornconcert nr. 4 (Mozart), een compositie van Mozart uit 1786